

Geografia
 Contea di Mower – contea dello Stato del Minnesota, negli Stati Uniti

Persone
 Jack Mower – attore statunitense
 Joseph Anthony Mower – generale statunitense
 Liam Mower – ballerino e attore britannico
 Morton Mower – cardiologo statunitense